Junonia lavinia is een vlinder uit de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1775 door Pieter Cramer.

Verspreiding en leefgebied 
Deze vlindersoort komt in tropisch Amerika en de Verenigde Staten voor.

Waardplanten 
De waardplanten zijn plantago en sedum.

Nymphalinae
Dier uit het Neotropisch gebied
Dier uit het Nearctisch gebied